Porandra är ett släkte av himmelsblomsväxter. Porandra ingår i familjen himmelsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Himmelsblomsväxter
Porandra